Devreese est un nom propre belge qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Frédéric Devreese (1929-2020), compositeur belge né aux Pays-Bas ;
 Godfried Devreese (1893-1972), chef d'orchestre, violoniste et compositeur belge, père de Frédéric ;
 Godefroid Devreese (1861-1941), sculpteur belge.

Odonyme 
 Rue Godefroid Devreese, voie de Schaerbeek à Bruxelles.

Homonymie de patronyme
Patronyme belge